Lucadou ist der Familienname folgender Personen:

 Armand von Lucadou (1826–1911), preußischer Generalleutnant
 Franz von Lucadou (1783–1860), preußischer Generalleutnant
 Julia von Lucadou (* 1982), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Moritz von Lucadou (1741–1812), preußischer Offizier
 Walter von Lucadou (* 1945), deutscher Physiker und Psychologe